ISIC steht für:
 Image, Space and Interaction Center Furtwangen an der Hochschule Furtwangen
 International Standard Industrial Classification, Klassifizierung von Wirtschaftsbereichen der UN
 Internationaler Studentenausweis (International Student Identity Card)
 ISIC A/S, Hersteller elektronischer Geräte mit Sitz in Brabrand, Dänemark

ISIC